Ryg meint
 Jørgen Ryg (1927–1981), dänischer Jazzmusiker und Comedian
 RYG, Abkürzung für Flughafen Moss, Rygge

Abkürzung